Flushing Avenue (Crosstown Line), een station van de metro van New York aan de Crosstown Line in Brooklyn
 Flushing Avenue (Jamaica Line), een station van de metro van New York aan de Jamaica Line in Brooklyn